Blaisse ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Blaisse (1911–2006), niederländischer Eisschnellläufer
 Fioen Blaisse (1932–2012), niederländische Bildhauerin und Malerin
 Petra Blaisse (* 1955), niederländische Designerin
 Pieter Blaisse (1911–1990), niederländischer Politiker (KVP)
 Robbert Blaisse (1900–1959), niederländischer Ruderer
 Steven Blaisse (1940–2001), niederländischer Ruderer
 Truid Blaisse-Terwindt (1917–2002), niederländische Hockey- und Tennisspielerin

Siehe auch:
 Blässe (Begriffsklärung)
 Bläss